Armando Castellazzi – calciatore e allenatore italiano
 Claudio Castellazzi – ex cestista italiano
 Dante Castellazzi – ex calciatore italiano
 Franco Castellazzi – politico italiano
 Luca Castellazzi – calciatore italiano
 Mario Castellazzi (1925) – ex calciatore italiano
 Mario Castellazzi (1935) – ex calciatore italiano
 Michelangelo Castellazzi – architetto italiano
 Romolo Castellazzi – calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
 Castellazzo